Bürgel – dzielnica Offenbach am Main
 Bürgel – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 Bruno H. Bürgel – niemiecki astronom
 Peter Bürgel – niemiecki polityk
Inne:
 Bürgel – klasztor

Zobacz też:
 Bürgel Wirtschaftsinformationen
 Bürgle